Кресто́вский сельсове́т — административно-территориальная единица и муниципальное образование Российской Федерации

 Крестовский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Далматовском районе Курганской области, до 1925 года — в Катайском районе.
 Крестовский сельсовет — в Хатангском районе Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края, до 1989 года.
 Крестовский сельсовет — в Усть-Камчатском районе Камчатской области РСФСР (сейчас на территории Камчатского края России); упразднён Решением областного исполнительного комитета от 29.05.1958 г. № 257